Маслињак може бити:

 Маслињак, земљиште засађено маслинама

или

 Маслињак (Корнат), ненасељено острво југозападно од острва Корнат у Корнатском архипелагу у Јадранском мору, Хрватска
 Маслињак (Муртер), ненасељено острво источно од острва Муртер у Јадранском мору, Хрватска
 Маслињак (Жут), ненасељено острво код острва Жут у Јадранском мору, Хрватска